Апазинган има више значења:

 Апазинган (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Апазинган (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Апазинган (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Апазинган (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику